E-Schein kann bedeuten:

 Eingliederungsschein für Soldaten auf Zeit der Bundeswehr
 Nachweis über den Abschluss einer erweiterten betontechnologischen Ausbildung
 E-Schein als „Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten“
 E-Schein allgemein als Stufe zwischen dem F-Schein und dem D-Schein bei aufeinander aufbauen Lehrgängen, z. B. als Trainer, siehe Trainerschein